Андерс Сандберг — исследователь, участник научных дебатов, футуролог, трансгуманист и писатель. Он получил степень доктора философии в вычислительной нейробиологии в Стокгольмском университете, и в настоящее время является научным сотрудником Исследовательского общества Джеймса Мартина в Институте будущего человечества при Оксфордском университете.

Карьера 

Исследования Сандберга направлены на социальные и этические проблемы человека возникающих при внедрении новых технологий, а также оценке возможностей лежащих в основе науки о будущих технологиях. Его исследование включает в себя работу по когнитивному совершенствованию (методы, воздействие и анализ политики); технический план по эмуляции всего мозга; нейроэтику; и глобальные катастрофические риски, в частности, по вопросу о том, как принять во внимание субъективные неопределенности в оценках риска низкой вероятности, высокого риска последствий.

Сандберг известен как комментатор и участник общественных дискуссий о человеческом совершенствовании, а также своими научных публикациями в области неврологии, этики и будущих исследований.

Он является одним из основателей и писателем для мозгового центра Eudoxa, а также является одним из соучредителей Orion’s Arm, совместного проекта мироздания. В период с 1996 по 2000 был председателем Шведской Ассоциации Трансгуманистов. Также был научным продюсером для выставки нейробиологии «Se Hjärnan!» («Узрите Мозг!»), организованной Шведскими Передвижными выставками, Шведским Научным-Исследовательский Советом и Фондом Знаний, которая ездила по Швеции в 2005—2006. В 2007 после защиты докторской диссертации он был научным сотрудником в Центре практической этики при Оксфордском университете, работающий над финансируемым ЕС проектом по этике человеческого совершенствования.

Сандберг также электронный художник, изображения которого были адаптированы к обложкам книг футуриста Дэмиена Бродерик: The Dreaming, Earth is But a Star, The Judas Mandala, Skiffy and Mimesis, Uncle Bones, Warriors of the Tao и др.

Являясь советником британской Научно-исследовательской сети Крионики и Криоконсервации, пропагандистской группы Великобритании, Сандберг содействует и выступает в защиту крионики, подписав например, открытое письмо в поддержку исследований в области крионики.

Одна из его работ, названная «Ethics of Brain Emulations»(«Этика Мозговых Эмуляций»), стала одной из наиболее скачиваемых статей в Журнале Экспериментального и Теоретического Искусственного интеллекта.

Считал, что решение отправить послание «Маяк в Галактике» в космос может привести к печальным последствиям.

См. также 
 Маяк в Галактике

Примечания

Ссылки 
 Academic bio
 Anders’ Main Page
 Transhuman Resources

Трансгуманисты Швеции